Sylvain Marveaux (Vannes, 15 april 1986) is een Franse voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt.

Carrière

Zie ook
 Lijst van spelers van Newcastle United FC

Frans voetballer